Virginia Wade ha battuto in finale Evonne Goolagong 6–4 6–4.

Teste di serie
 Evonne Goolagong (finalista)
 Virginia Wade (Campionessa)
 Gail Chanfreau (quarti di finale)
 Helen Gourlay (semifinalista)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Kerry Harris (semifinalista)
 Karen Krantzcke (secondo turno)
 Barbara Hawcroft (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Open 1972